Гастроколи́ческий рефле́кс (синоним гастроколити́ческий рефле́кс; ) — реакция кишечника на попадание пищи в пустой желудок, заключающаяся в появлении волны перистальтических сокращений в ободочной кишке.

Гастроколический рефлекс направлен на освобождение толстой кишки от имеющегося содержимого под новые порции переваренной в желудке пищи. Перистальтика в разной степени захватывает также другие отделы кишечника. 

Следствием гастроколического рефлекса являются позывы к дефекации. Поэтому дефекация после первого приёма утром пищи (что часто бывает у малолетних детей) физиологична и наиболее полезна.

Гастроколический рефлекс у пациентов с запорами 
Гастроколический рефлекс у больных с хроническим запорами обычно подавлен или отсутствует совсем. Манометрия толстой кишки у таких пациентов показывает значительное снижение количества и величины высокоамплитудных перистальтических сокращений толстой кишки в ответ на приём пищи.

Гастроилеальный рефлекс  

Гастроилеа́льный рефле́кс () — рефлекс, аналогичный гастроколическому, заключающийся в расслаблении илеоцекального клапана при попадании пищи в пустой желудок. Направлен, так же как и гастроколический рефлекс, на освобождение кишечника для новых порций переваренной пищи.

Источники 
 Рефлекс гастроколический. Большой толковый медицинский словарь, 2001.
 Рефлекс гастроилеальный. Большой толковый медицинский словарь, 2001.

Примечания 

Моторика органов пищеварения
Безусловные рефлексы